

Codici 
 BEM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bossembélé (Repubblica Centrafricana)
 bem – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua bemba

Sigle 
 Blocco Elettrico Manuale
 Boundary element method – Metodo degli elementi al contorno
 Bug-eyed monster – Mostro dagli occhi da insetto

Animazione 
 Bem – serie televisiva anime
 Bem – personaggio dell'omonima serie animata
 Bem – personaggio di Carletto il principe dei mostri
 Il comandante Bem (Bem) – episodio della seconda stagione di Star Trek

Persone 
 Józef Bem (1794-1850) – generale polacco
 Sandra Bem (1944-2014) – psicologa e accademica statunitense